Разлог () — город в Благоевградской области Болгарии. Административный центр общины Разлог. Находится примерно в 34 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в городе проживало 11960 человек.

География 
Город Разлог находится в Разложской равнине, между тремя горными массивами — Рила, Пирин и Родопы. В 5 километрах к югу расположен город Банско.

История 
В 1909 году в поселении начала работу читальня «15 септември 1903 година» (в настоящее время — одна из старейших действующих читален Болгарии).

В 1903 году жители поселения участвовали в Илинденском восстании, которое было подавлено турецкими властями.

После начала Балканской войны 11 октября 1912 года селение было освобождено наступающими подразделениями болгарской армии и вошло в состав Болгарии.

В 1973 году здесь были построены дом культуры и больница.

Население

Примечания

Ссылки 
 Уеб сайт на Община Разлог
 [razlog.cjb.net Портал на град Разлог]
 Статистика населения

Города Благоевградской области